Герб муниципального образования город Катайск Катайского района Курганской области является официальным символом города Катайска Катайского района Курганской области.

Герб утверждён решением Катайской городской Думы от 13 января 2000 года № 2-27-169.

Описание 
В лазоревом (синем, голубом) поле на зеленой оконечности, обремененной беличьим столбом, золотой палисад с воротами, перекрытыми золотыми коронованными луком, поверх которого две опрокинутых стрелы того же металла накрест.

Символика 
В гербе Катайска языком геральдических символов и аллегорий гармонично отражены история и географическое расположение города.

Город Катайск основан в 1655 году Панкратием Перхуровым как острог для отражения набегов кочевников, что в гербе показано крепостным полисадом. 

В XVIII-XIX веках через Катайск проходил основной торговый путь в Сибирь, изображенный беличьим мехом. Беличий мех один из традиционных геральдических символов Урала и говорит также о богатстве природы.

Ворота с перекладом из лука со стрелами говорят о начале сибирской земли.

Лук, стрелы и корона являются основными историческими символами Сибири. 

Зеленый цвет — символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также символ здоровья.

Лазоревый (синий, голубой) цвет в геральдике — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба. 

Золото — символ прочности, величия, богатства, интеллекта, великодушия.

См. также 
 Герб Катайского района

Примечания 

Гербы городов России
Катайск
Гербы с изображением корон на щите
Гербы с изображением  лука
Гербы с изображением стрелы
Палисад в геральдике